Sigtrygg (nórdico antiguo: SigtryggR) y su variante hiberno-nórdico Sihtric o Sitric, es un nombre masculino de origen escandinavo, fue muy popular en la Era vikinga. La etimología del nombre procede del protogermánico *segiz (Sigr en nórdico antiguo: Victoria) y Trygg (del nórdico antiguo, fiel o verdadero), por lo que se puede interpretar como «Fiel victorioso».) 

Puede referirse a:

 Sigtryg Eysteinsson, rey vikingo de Romerike y Hedmark, Noruega (siglo IX).
 Sigtrygg Ivarsson, rey vikingo de Dublín (siglo IX).
 Aralt mac Sitric, rey vikingo de Limerick, Irlanda (siglo IX).
 Sigtrygg Gnupasson, rey vikingo de Dinamarca (siglo X).
 Sigtrygg Haraldsson, príncipe de Noruega, hijo de Harald I (siglo X).
 Sigtrygg de Nerike, caudillo vikingo de Nerike, Suecia (siglo X).
 Piedras rúnicas de Sigtrygg, piedras rúnicas ubicadas en Hedeby.
 Sihtric Cáech, rey vikingo de Dublín y Jórvik (siglo X).
 Sigtrygg Silkiskegg, monarca vikingo del reino de Dublín (siglos X-XI).
 Sitric mac Amlaíb, vikingo hiberno-nórdico de Dublín (siglo XI).

Referencias